Gransow ist der Name von:
 Bettina Gransow (* 1949) deutsche Sinologin
 Volker Gransow (1945–2015), deutscher Soziologe